Ziemnice peut désigner :

Toponymie 
en 
 Ziemnice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Ziemnice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.